,
 ,
 ,
 Jon Brockman (1987-), joueur américain de basketball,
 ,
 Robert Brockman (1941-2022), homme d'affaires et milliardaire américain.

Personnages fictifs 
 ,
 ,
 Kent Brockman,
 .

Voir aussi 
 Kees Broekman